Гранта:

 Гранта — река в Англии.
  — научно-технологический парк в Англии.
Granta
 Lada Granta — российский автомобиль.
  — британский журнал.

См. также 
 Грант (значения)
 Грантс (значения)
 Грана (значения)
 Гранма (значения)
 Граната (значения)